Chevannes puede referirse a: 

 Chevannes, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Chevannes, comuna francesa situada en Essonne.
 Chevannes, comuna francesa situada en Loiret.
 Chevannes, comuna francesa situada en Yonne.